Dozier ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dozier (Alabama), im Crenshaw County
 Dozier (Kalifornien), im Solano County
 Dozier (North Carolina), gemeindefreies Gebiet im Forsyth County
 Dozier (Texas), Geisterstadt im Collingsworth County
 Dozier Heights, im Hopkins County, Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Dozier Farm, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 90001580
 Dozier-Guess House, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 88003343

Himmelskörper:
 (24124) Dozier, Asteroid

Dozier ist der Familienname folgender Personen:
 Carroll Thomas Dozier (1911–1985), Bischof von Memphis
 Henrietta Cuttino Dozier (1872–1947), US-amerikanische Architektin

 Lamont Dozier (1941–2022), US-amerikanischer Songwriter und Produzent, siehe Holland–Dozier–Holland
 Robert Dozier († 2012), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Robert Dozier (Basketballspieler) (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Dozier (1908–1991), US-amerikanischer Filmproduzent und Schauspieler